Радунь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Радунь — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Радунь — городской посёлок в Вороновском районе Гродненской области.
 Радунь — деревня в Кореличском районе Гродненской области.